Воздви́женская — одна из улиц Великого Новгорода. Находится на Софийской стороне, на территории исторического Людина конца.

Начинается от Троицкой и проходит до Большой Власьевской улицы. Протяжённость 215 м.

Название получила по одноимённой церкви. В XIX—XX вв. назвалась Лукинская по церкви Апостола Луки. 12 сентября 1991 года решением Новгорсовета историческое название восстановлено. В XIX на Воздвиженской находились частные дома с садами, а также владения Троицкой церкви. В настоящее время улица также застроена частными домами.

В 2020 году на Воздвиженской улице рядом с берестяной грамотой № 1132, датируемой третьей четвертью XIV века, была найдена печать новгородского посадника Юрия Ивановича. В грамоте автор задает вопрос своему адресату: «Чи пойдёт рать за Волок?», а также спрашивает: «Стоит ли остерегаться какого-то военного отряда?», 01.10.2020.

Литература 
 Зайцев И. А., Кушнир, И. И. 1980. — С. 69

Примечания 

Улицы Великого Новгорода
Великий Новгород